

Architettura 
 Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel – tratto di lungotevere di Roma nel quartiere Flaminio

Persone 
 Thaon di Revel – famiglia nobiliare originaria della contea di Nizza
 Carlo Thaon di Revel e di Sant'Andrea – militare e politico italiano
 Genova Giovanni Thaon di Revel – militare, patriota, politico, diplomatico e storico italiano
 Giuseppe Thaon di Revel di Sant'Andrea – generale italiano
 Ignazio Thaon di Revel – militare italiano
 Ottavio Thaon di Revel – politico italiano

Pagine correlate 
 Paolo Thaon di Revel (disambigua)